Ваутер Випперт (; род. , Вирден, Нидерланды) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за проконтинентальную команду «».

Достижения 

 2010
 1-й Этап 7 Тур Словакии
 2011
 1-й Этап 2 Тур Берлина 
 1-й Этап 2 Тур де л'Авенир
 7-й Чемпионате мира U23 в групповой гонке 
 2012
 1-й Этап 4 Триптик де Мон э Шато
 1-й Этап 2 Вуэльта Наварры
 3-й  Чемпионат Европы в групповой гонке
 3-й Гран-при Зоттегема
 9-й Чемпионате мира U23 в групповой гонке 
 2013
 2-й Тур Северной Голландии
 2014
 Тур Кумано
 1-й  Очковая классификация
 1-й Этапы 1 и 3
 1-й Этапы 2 и 4 Классика Новой Зеландии
 1-й Этап 9 Тур Хайнаня
 1-й Этап 3 Тур Тайваня
 1-й Этап 2 Тур Японии
 1-й Этап 4 Тур Китая II
 2015
 1-й Этап 6 Тур Даун Андер
 1-й Этапы 1 и 3 Тур Тайваня
 1-й Этапы 1 и 6 Тур Кореи
 3-й Пипл'с Чойс Классик
 2016
 Тур Чехии
 1-й  Очковая классификация
 1-й Этап 1 (КГ)
 2-й Чемпионате Нидерландов в групповой гонке
 2-й Хейстсе Пейл
 2017
 Тур Альберты
 1-й  Очковая классификация
 1-й Этапы 2 и 4 
 1-й Омлоп ван хет Васланд
 2-й Чемпионате Нидерландов в групповой гонке 
 2-й Классика Арнем–Венендал
 5-й Лондон — Суррей Классик
 2018
 1-й Омлоп Мандел-Лейе-Схелде
 2-й Хейстсе Пейл
 2-й Классика Арнем–Венендал

Ссылки 
 Випперт, Ваутер на FirstCycling 
 
 
 
 
 

 
Велогонщики Нидерландов